Биэль () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Также: топоним.

Известные носители 
 Биэль, Джанет (род. 1953) — американская политическая писательница.
 Биэль, Рене (1916—1997) — французский футболист, нападающий, двукратный чемпион Франции и обладатель Кубка Франции.

Топоним 
 Биэль (также: Биель) — река в Крыму, возле Керчи, приток Мелек-Чесме. Примечания